Santschi ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Santschi (1872–1940), Schweizer Entomologe
 Madeleine Santschi (1916–2010), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin
 Mascha Santschi Kallay (* 1980), Schweizer Juristin